Alibegović ist der Familienname folgender Personen:

 Nihad Alibegović (* 1962), bosnischer Turbofolksänger
 Teoman Alibegović (* 1967), jugoslawischer Basketballspieler